Кар — русский дворянский род.

Род внесён в VI часть родословных книг Московской и Калужской губернии.

Происхождение и история рода 
Российский род Кар — ветвь знаменитого шотландского клана Керр (Кер), от которого произошли герцоги , маркизы и графы Лотиан и другие перы королевства Шотландии.

В 1618 г. англо-шотландский король Иаков просил царя Михаила Фёдоровича, чтобы он милостиво принял Роберта Кэра (), брата двух других Кэров Ивана и Томаса, удостоверяя при том, что они лорды и знатные дворяне, и в 1625 г. была дана от царя «иноземцу Шкоцкие земли Томасу Иванову Кэру» жалованная грамота на вотчину в награду за его службу.

Алексей Филиппович Кар был начальником Соляной конторы (1680—1756). Его сын Василий Алексеевич (1730—1806), неудачно командовал карательной экспедицией, направленной на подавление восстания Е. И. Пугачёва.

Описание герба 
В щите, имеющем зелёное поле, в нижней части означена Голова серебряного Единорога и над ней поставлено серебряное Стропило с изображением на нём трёх красных Звезд.

Щит увенчан обыкновенным Дворянским Шлемом с дворянской короной. Намёт на щите зелёный и красный, подложенный серебром. Щитодержатели: с правой стороны нагой Муж, держащий на плече Дубину, а с левой стороны Единорог. Девиз: Pro Christo et Patria dulce periculum, (за Христа и отечество приятно страдать). Герб рода Кар внесён в Часть 4 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 76.

Известные представители 

 Кар Гавриил Фомич — московский дворянин (1658).
 Кар Алексей Филиппович ( — ) — российский государственный и военный деятель, статский советник.
 Кар Василий Алексеевич (1730 — , Москва) — генерал-майор, участник Семилетней войны, командующий первой правительственной карательной экспедицией, направленной на подавление восстания Е. И. Пугачёва.
 Кар Екатерина Алексеевна (1724-1804) — статс-дама императрицы Елизаветы Петровны, жена князя Петра Михайловича Голицына (с 06 ноября 1745).

Примечания

Литература 
 
Сост. граф Александр Бобринский.  Дворянские роды, внесенные в Общий Гербовник Всероссийской Империи: в 2-х т. – СПб,  тип. М. М. Стасюлевича, 1890 г. Автор: Бобринский, Александр Алексеевич (1823—1903). Часть II.Кар.  стр. 26-27. ISBN 978-5-88923-485-2
А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том I. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Кар. стр. 251-254; 445.

Дворянские роды России шотландского происхождения
Дворянские роды, на гербах которых изображены единороги